Smith [] (betyder ursprungligen smed på engelska) är det vanligaste efternamnet i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Smith är även ett svenskt efternamn som 2018 bars av 2 175 personer. Smith förekom bland annat som soldatnamn.

Personer med efternamnet Smith

A
 Adam Smith, flera personer
 Adam Smith (1723–1790), skotsk filosof och nationalekonom
 Adam Smith (fotbollsspelare) (född 1991), engelsk fotbollsspelare
 Adam Smith (politiker) (född 1965), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepreresentant för Washington
 Adrian Smith (född 1957), brittisk rockmusiker
 Adrian Smith (arkitekt) (född 1944), amerikansk arkitekt
 Adrian M. Smith (född 1970), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Nebraska
 Aksel Smith (1880–1919), norsk tandläkare och helgelseförkunnare
 Al Smith (1873–1944), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i New York, presidentkandidat
 Al Smith (serieskapare) (1902–1986), amerikansk serieskapare
 Alan Smith (född 1980), engelsk fotbollsspelare
 Alan M. Smith (född 1962), engelsk fotbollsspelare
 Alan Reid Smith (född 1943), amerikansk botaniker
 Albert Charles Smith (1906–1999), engelsk botaniker
 Alex Smith (1872–1930), skotsk-amerikansk golfspelare
 Alex Smith (amerikansk fotboll) (född 1984), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Alexander Hanchett Smith
 Alexander McCall Smith (född 1948), brittisk jurist och medicinsk etiker
 Alexis Smith (1921–1993), kanadensisk-amerikansk skådespelare
 Alf Smith (1873–1953), kanadensisksk ishockeyspelare och tränare
 Ali Smith (född 1962), brittisk författare och litteraturvetare
 Anabelle Smith (född 1993), australisk simhoppare
 Andrew Smith, flera personer
 Andrew Smith (landhockeyspelare) (född 1978), australisk landhockeyspelare
 Andrew Smith (zoolog) (1797–1872), brittisk läkare och naturforskare
 Andrew Lawrenceson Smith (omkring 1620–1694), skotsk skulptör och målare
 Ann Smith (1930–2018), svensk författare
 Anna Deavere Smith (född 1950), amerikansk skådespelare, dramatiker och professor
 Anna Nicole Smith (1967–2007), amerikansk skådespelare och fotomodell
 Anne Smith (född 1959), amerikansk tennisspelare
 Anthony Smith (född 1988), amerikansk MMA-utövare
 Anthony D. Smith (1939–2016), brittisk sociolog och statsvetare
 Axel Smith (född 1986), svensk schackspelare
 Axel Smith (konstnär) (1891–1970), svensk målare, grafiker och konstpedagogog
 Axel Julius Smith (1870–1942), svensk målare
 Axl Smith (född 1984), finländsk programledare

B
Barry Smith (född 1952), amerikansk ishockeytränare
Barry Smith (ishockeyspelare född 1961), amerikansk ishockeyspelare och tränare
 Becky Smith (född 1959), kanadensisk simmare
Ben Smith (född 1988), amerikansk ishockeyspelare
Bengt Smith (1917–1999), svensk analytisk kemist, professor
Benjamin Smith (1756–1826), amerikansk politiker, guvernör i North Carolina
Benjamin A. Smith II (1916–1991), amerikansk politiker, demokrat, senator för Massachusetts
 Bernard Smith, flera personer
 Bernard Smith (filmproducent) (1907–1999), amerikansk filmproducent
 Bernard Smith (geolog)
 Bernard Smith (politiker) (1776–1835), amerikansk politiker, kongressrepresenant för New Jersey
Bessie Smith (1894–1937), amerikansk bluessångerska
Billy Smith (född 1950), kanadensisk ishockeymålvakt
Bobby Smith (född 1958), kanadensisk ishockeyspelare
Bradley Smith (född 1990), brittisk roadracingförare
Brandon Mychal Smith (född 1989), amerikansk skådespelare
Brendan Smith (född 1989), kanadensisk ishockeyspelare
Brent Smith (född 1978), amerikansk sångare och låtskrivare
Brooke Smith (född 1967), amerikansk skådespelare
Bubba Smith (1945–2011), amerikansk skådespelare och spelare av amerikansk fotboll

C
C. Aubrey Smith (1863–1948), brittisk skådespelare, verksam i USA
C.J. Smith (född 1994), amerikansk ishockeyspelare
C.R. Smith (1899–1990), amerikansk företagsledare och politiker
Cal Smith (1932–2013), amerikansk countrymusiker
Caleb Blood Smith (1808–1864), amerikansk politiker, jurist och publicist
Calvin Smith (född 1961), amerikansk friidrottare
Cameron Smith (född 1993), australisk golfspelare
 Carl Smith, flera personer
 Carl Smith (kompositör) (aktiv på 1960-talet), amerikansk kompositör
 Carl Smith (militär) (1843–1928), svensk militär och författare
 Carl Smith (musiker) (1927–2010), amerikansk countrysångare
 Caroline Smith (1906–1994), amerikansk simhoppare
Caspar Wilhelm Smith (1811–1881), dansk filolog
Cecil Smith (1908–1997), kanadensisk konståkerska
Chad Smith (född 1961), amerikansk trummis i Red Hot Chili Peppers
 Charles Smith
Charles Aurelius Smith (1861–1916), amerikansk politiker, demokrat, viceguvernör i South Carolina
Charles D. Smith (född 1965), amerikansk basketspelare
Charles E. Smith (född 167), amerikansk basketspelare
Charles Manley Smith (1868–1937), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Vermont
Charles Martin Smith (född 1953), amerikansk skådespelare, manusförfattare och regissör
Charlotte Smith (1749–1806), engelsk poet och romanförfattare
Chris Smith (amerikansk politiker) (född 1953), republikan, kongressrepresentant för New Jersey
Christen Smith (1785–1816), norsk naturforskare
Christen Smith (militärläkare) (1819–1910), norsk militärläkare
Christina Smith (1809–1893), australisk missionär och lärare
Chuck Smith (1927–2013), amerikansk pastor och predikant
Clara Smith (1894–1935), amerikansk blusessångerska
Clark Ashton Smith (1893–1961), amerikansk författare
Clifford Smith (född 1971), amerikansk rappare och skådespelare med artistnamnet Method Man
Clyde Smith (1876–1940), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Maine
Colin Smith (född 1993), kanadensisk ishockeyspelare
Colin Smith (roddare) (född 1983), brittisk roddare
Connie Smith (född 1941), amerikansk coutrysångerska
 Cordwainer Smith
 Courtney Thorne-Smith
Craig Smith (född 1989), amerikansk ishockeyspelare
Curt Smith (född 1961), brittisk sångare och musiker
Cyril Smith (1928–2010), brittisk politiker, liberal, senare liberaldemokrat

D
 D.J. Smith
 Dale Begg-Smith
 Dallas Smith (född 1941), kanadensisk ishockeyspelare
 Dalton Smith
Daniel Smith (1986–2006), amerikansk skådespelare
Daniel Smith (senator) (1748–1818), amerikansk politiker, demokrat-republikan, senator för Tennessee
Danny Smith, amerikansk TV-producent och manusförfattare
 David Smith, flera personer
 Dave Smith (kanotist) (född 1987), australisk kanotist
 David Smith (skulptör) (1906–1965), amerikansk skulptör och målare
 David Smith (volleybollspelare)
 David R. Smith (född 1964), amerikansk fysiker
 Dayna Smith
Dean Smith (född 1988), brittisk racerförare
Dean Smith (friidrottare) (född 1932), amerikansk löpare
Delazon Smith (1816–1860), amerikansk politiker, demokrat, senator för Oregon
Derek Smith (född 1984), kanadensisk ishockeyspelare
 Derrick Smith
 Devante Smith-Pelly
 Dina Asher-Smith
Dodie Smith (1896–1990), brittisk författare
Don Smith (1909–?), kanadensisk författare
Don Smith (ishockeyspelare) (1888–1959), kanadensisk ishockeyspelare

E
Edgar Fahs Smith (1854–1928), amerikansk kemist
Edmund Kirby Smith (1824–1893), amerikansk sydstatsgeneral
Edward Smith (1850–1912), brittisk sjöman, kapten på Titanic
 Edward Smith (advokat)
 Edward Smith (konstnär)
Edward Curtis Smith (1854–1935), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Vermont
Ejnar Smith (1878–1928), svensk författare och förlagsman
Elliott Smith (1969–2003), amerikansk musiker
Ellison D. Smith (1864–1944), amerikansk politiker, demokrat, senator för South Carolina
Elmo Smith (1909–1968), amerikansk politiker, republikan, guvernör för Oregon
Emil Smith (1848–1923), svensk lotskapten, kommendörkapten och riksdagsman (liberal)
 Emile Smith Rowe
Emma Smith (1804–1879), central person inom mormonismen
Emma Elizabeth Smith (1843–1888), engelsk prostituerad, mordoffer
 Emmitt Smith
Eric Smith (född 1997), svensk fotbollsspelare
Ernst Smith (1868–1945), svensk sjökapten och konstnär
Ethel Smith (1907–1979), kanadensisk löpare

F
 F. Percy Smith
 Felix Smith (född 1976), dansk programledare
 Fiona Lesley Smith
 Floyd Smith (1884–1956), amerikansk flygare
 Forrest Smith (1886–1962), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Missouri
 Francesca Smith (född 1985), amerikansk skådespelare
 Frank Edward Smith
 Frank L. Smith (1867–1950), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Illinois, anklagad för korruption och valfusk
 Fred Smith (född 1948), amerikansk basist
 Frederick Smith, flera personer
 Frederick Smith (entomolog) (1805–1879), brittisk entomolog
 Frederick Smith, 2:e earl av Birkenhead (1907–1975), brittisk historiker
 Frederick Smith, 3:e earl av Birkenhead (1936–1985), brittisk författare
 Frederick Smith, 2:e viscount Hambleden  (1868–1928), brittisk politiker
 Frederick Cleveland Smith (1884–1956), amerikansk politiker
 Frederick E. Smith (1919–2012), brittisk skriftställare
 Frederick Edward Smith (1920–2012), amerikansk zoolog och ekolog
 Frederick Edwin Smith, 1:e earl av Birkenhead (1872–1930), brittisk politiker och jurist
 Frederick M. Smith (1874–1946), amerikansk mormonledare
 Frederick W. Smith (född 1944), amerikansk företagare

G
Gabriel Smith (1853–1934), norsk väg- och vattenbyggnadsingenjör
Gavin Smith (1968–2019), kanadensisk pokerspelare
 Gemel Smith
George Smith (assyriolog) (1840–1876), engelsk assyriolog
George Albert Smith (filmregissör) (1864–1959), engelsk filmregissör
George Albert Smith (mormon) (1870–1951), amerikansk mormonpresident
George E. Smith (född 1930), amerikansk fysiker, nobelpristagare
 George Everard Kidder-Smith
George H. Smith (född 1949), amerikansk författare
 George P. Smith
George T. Smith (1916–2010), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Georgia
George William Smith (1762–1811), amerikansk politiker, demokrat-republikan, guvernör i Virginia
Geraldine Smith (född 1949), amerikansk skådespelare
Gina Smith (född 1957), kanadensisk ryttare
 Givani Smith
Goldwin Smith (1824–1910), brittisk historiker och politisk skribent
Gordon Smith (född 1952), amerikansk politiker, republikan, senator för Oregon
Gordon Smith (ishockeyspelare) (1908–1999), amerikansk ishockeyspelare
 Graeme Smith
Grafton Elliot Smith (1871–1937), australiensisk-engelsk anatom
Grant Smith (född 171), australisk landhockeyspelare
Gudmund Smith (1920–2012), svensk psykolog, professor
Guinn Smith (1920–2004), amerikansk stavhoppare
Gustaf Smith, flera personer
Gustaf Smith (apotekare) (1817–1896), svensk apotekare och politiker
Gustaf Smith (militär) (1884–1978), svensk militär och politiker
Gustavus Woodson Smith (1821–1896), amerikansk sydstatsgeneral
Guy Smith (född 1974), brittisk racerförare
Gypsy Smith (1860–1947), brittisk väckelsepredikant

H
Hal Smith (1916–1994), amerikansk röstskådespelare
Hamilton O. Smith (född 1931), amerikansk mikrobiolog, nobelpristagare
 Hannah Whitall Smith
 Harald Smith
 Harald Smith (skidåkare) (1879–1977), norsk skidåkare 
 Harald Smith  (pedagog) (1888–1973), dansk pedagog 
 Harald Smith (militär) (1920–2000), svensk militär
 Harold Smith
 Harry Smith, flera personer
Harry Smith (brottare) (född 1985), kanadensisk brottare
Harry Smith (ishockeyspelare) (1883–1953), kanadensisk ishockeyspelare
Harry Smith, 1:e baronet (1787–1860), engelsk militär och kolonialguvernör
Helmer Smith (1882–1956), svensk lingvist
 Henry Smith, flera personer
Henry Smith (fotbollsspelare) (född 1956), skotsk fotbollsmålvakt
Henry Smith (Rhode Island) (1766–1818), amerikansk politiker, guvernör för Rhode Island
Hilder Smith (1890–1977), amerikansk flygare och fallskärmshoppare
Holland Smith (1882–1967), amerikansk general i marinkåren
Hooley Smith (1903–1963), kanadensisk ishockeyspelare
Horace Smith (1779–1849), engelsk skriftställare
Horton Smith (1908–1963), amerikansk golfspelare
Howard Alexander Smith (1880–1966), amerikansk politiker, republikan, senator för New Jersey
 Hulett C. Smith
Hyrum Smith (1800–1844), amerikansk mormon

I
Ian Smith (1919–2007), premiärminister i Rhodesia
 Ian Smith (fotbollsspelare)
Ian Smith (skådespelare) (född 1938), australisk skådespelare
Israel Smith (1759–1810), amerikansk politiker, demokrat-republikan, kongressrepresentant, senator och guvernör för Vermont

J
J. Gregory Smith (1818–1891), amerikansk politiker och järnvägsmagnat, republikan, guvernör i Vermont
J.R. Smith (född 1985), amerikansk basket spelare
"Whispering" Jack Smith (1898–1950), amerikansk sångare och pianist
Jack Smith (1932–1989), amerikansk skapare av undergroundfilm
Jaclyn Smith (född 1945), amerikansk skådespelare
Jacqui Smith (född 1962), brittisk labourpolitiker
Jaden Smith (född 1998), amerikansk skådespelare och artist
 James Smith, flera personer
James Smith (boxare) (född 1953), amerikansk tungviktsboxare
James Smith (författare) (1775–1839), engelsk skald
James Smith, Jr. (1851–1927). amerikansk politiker, demokrat, senator för New Jersey
James Edward Smith (1759–1828), engelsk botaniker
James Leonard Brierley Smith (1897–1968), sydafrikansk iktyolog
James Milton Smith (1823–1890), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Georgia
James Skivring Smith (1825–1892), liberiansk president
James Y. Smith (1809–1876), amerikansk politiker, guvernör i Rhode Island
 Jamie Renée Smith (född 1987), amerikansk skådespelare
Jan G. Smith (1895–1966), svensk civilingenjör verksam i bilindustrin
Jason Smith (född 1973), akanadensisk ishockeyspleare
Jason T. Smith (född 1980), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Missouri
Jay Smith (född 1981), svensk musiker
 Jaylon Smith
Jean Kennedy Smith (1928–2020), amerikansk diplomat, syster till John F. Kennedy
Jedediah Smith (1799–1831), amerikansk pälsjägare och utforskare av amerikanska västern
 Jennifer Smith
 Jeremy Smith
Jimmy Smith (1928–2005), amerikansk jazzmusiker
Johan Oscar Smith (1871–1943), norsk marinofficer och grundare av Brundstad Christian Church (Smiths vänner) 
Johann Smith (född 1987), amerikansk fotbollsspelare
Johannes Jacobus Smith (1867–1947), nederländsk botaniker
 John Smith, flera personer
John Smith (amerikansk politiker) (1752–1816), demokrat-republikan, kongressrepresentnant och senator för New York
John Smith (brottare) (född 1965), amerikansk brottare
John Smith (kolonisatör) (1580–1631), engelsk kolinisatör i Virginia och New England
John Smith (labourledare) (1938–1994), brittisk Labourpolitiker, handelsminister
John Smith (Ohio) (1735–1824), amerikansk politiker, demokrat-republikan, senator för Ohio
John Smith (skådespelare) (1931–1995), amerikansk skådespelare
John Smith (sydafrikansk roddare) (född 1990)
John Cotton Smith (1765–1845), amerikansk politiker, federalist, kongressrepresentant och guvernör för Connecticut
 John Donnell Smith
John Lee Smith (1894–1963), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Texas
 John Maynard Smith
John Walter Smith (1845–1925), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant, senator och guvernör för Maryland
Johnell Smith (född 1980), amerikansk basketspelare
Jonathan Smith (född 1961), amerikansk roddare
Jordy Smith (född 1988), sydafrikansk vågsurfare
 Jorja Smith
 Joseph Smith, flera personer
Joseph Smith (1805–1844), grundare av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga (Mormonkyrkan)
Joseph Smith den äldre (1771–1840), far till Mormonkyrkans grundare
Joseph Smith III (1832–1914), president i Reorganiserade Mormonkyrkan
Joseph F. Smith (1838–1918), president i Mormonkyrkan
Joseph Fielding Smith (1876–1972), president i Mormonkyrkan
 Julie Smith (född 1968), amerikansk softbollspelare
 Justus Smith

K
 Karin Svensson Smith
Karl August Smith (1852–1900), svensk arkitekt
Kasey Smith (född 1990), irländsk sångersla
Katarina Smith (aktiv 1999–2002), svensk orienterare
Katie Smith (född 1974), amerikansk basketspelare
Ken Smith (1930–1999), amerikansk schackspelare
Kent Smith (1907–1985), amerikansk skådespelare
Kerr Smith (född 1972), amerikansk skådespelare
Kevin Smith (född 1970), amerikansk regissör och skådespelare
 Kevin Smith (skådespelare) (1963–2002), nyzeeländsk skådespelare
 Kierra Smith
Kiki Smith (född 1954), amerikansk skulptör, grafiker och tecknare
Kimberley Smith (född 1981), nyzeeländsk löpare
Kurtwood Smith (född 1943), amerikansk skådespelare

L
Lamar S. Smith (född 1947), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Texas
LaMont Smith (född 1972), amerikansk löpare
Lane Smith (född 1936), amerikansk skådespelare
Lanta W Smith (aktiv på 1880-talet), amerikansk sångförfattare
Lars Olsson Smith (1836–1913), svensk industriman och politiker
Lawrie Smith (född 1956), brittisk seglare
 Leah Smith (född 1995), amerikansk simmare
 Lennart Smith (1886–1956), svensk kemist
 Leslie Smith (född 1982), amerikansk MMA-utövare
 Lewis Smith
 Linda Smith (född 1950), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Washington (delstat)
 Lisa Jane Smith (född 1965), amerikansk fatasy-författare
 Liz Smith (1921–2016), brittisk skådespelare
 Lonnie Liston Smith (född 1940), amerikansk kompositör och musiker
 Louis Smith (född 1989), brittisk gymnast
 Lucy Mack Smith (1775–1856), mor till Joseph Smith, mormonismens grundare
 Lyman Bradford Smith (1904–1997), amerikansk botaniker

M
M. Hoke Smith (1855–1931), amerikansk politiker, demokrat, guvernör och senator för Georgia, inrikesminister
 Madeleine Smith
Madolyn Smith (född 1957), amerikansk skådespelare
Maggie Smith (född 1934), brittisk skådespelare
Mamie Smith (1891–1946), amerikansk sångerska och skådespelare
Mandy Smith (född 1970), brittisk sångerska, event-manager och programledare
Marcus A. Smith (1851–1924), amerikansk politiker, demokrat,senator för Arizona
Margaret Chase Smith (1897–1995), amerikansk politiker, republikan, kongressprepresentant och senator för Maine
 Margaret Smith Court (född 1942), australisk tennisspelare
 Margit Smith (1905–1992), svensk målare, tecknare och grafiker
 Margit Smith (målare) (1897–1970), svensk porträttmålare
 Margo Smith (född 1942), amerikansk countrysångerska
 Maria Ann Smith (1799–1870), brittisk-australisk fruktodlare
Maria Jane Smith (född 1990), svensk låtskrivare och sångerska
Marilynn Smith (1929–2019), amerikansk golfspelare
Mark E. Smith (1957–2018), brittisk låtskrivare och sångare
Martin Smith (född 1970), brittisk sångare och gitarrist
 Martin Smith (simmare)
Martin Cruz Smith (född 1942), amerikansk kriminalförfattare
 Mary Carter Smith
 Matt Smith, flera personer
Matt Smith (fotbollsspelare) (född 1989), brittisk fotbollsspelare
Matt Smith (skådespelare) (född 1982), brittisk skådespelare
Matthew Smith (född 1973), australisk landhockeyspelare
 Maude Smith (1905–1996), kanadensisksk konståkare
Maurice Smith (född 1980), jamaicansk tiokampare
Mel Smith (1952–2013), brittisk komiker, skådespelare, manusförfattare och regissör
Melanie Smith (född 1949), amerikansk ryttare
Michael Smith (1932–2000), engelsk-kanadensisk kemist
Michael J. Smith (1945–1986), amerikansk astronaut
Michael J. Smith (tonsättare) (född 1938), amerikansk jazzpianist och tonsättare
Michael W. Smith (född 1957), amerikansk musiker och låtskrivare
 Michele Mary Smith (född 1967), amerikansk softbollsspelare
 Michelle Smith (född 1969), irländsk simmare
 Mike Smith, flera personer
Mike Smith (friidrottare) (född 1967), kanadensisk mångkampare
Mike Smith (ishockeymålvakt) (född 1982), kanadensisk ishockeymålvakt
 Mimi Smith
Morton Smith (1915–1991), amerikansk antikhistoriker

N
Nana Smith (född 1971), amerikansk tennisspelare
Nathan Smith (1770–1835), amerikansk jurist och politiker, senator för Connecticut
Nathan Smith (skidskytt) (född 1985)l kanadensisk skidskytt
Neal Smith (född 1947), amerikansk trumslagare
Neil Smith (född 1952), amerikansk ishockeymanager
Nels H. Smith (1884–1976), amerikansk politiker, republikan, guvernör för Wyoming
Nils Smith (född 1941), svensk konstnär
 Norman Smith

O
O.C. Smith (1932–2001), amerikansk soulsångare
Oliver H. Smith (1794–1859), amerikansk politiker, kongressrepresentant och senator för Indiana
Otis Smith (född 1965), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
Otto Smith (1879–1919), svensk ingenjör
Otto Smith (samlare) (1864–1935), svensk företagare och samlare
 Owen Smith (född 1970), en brittisk politiker

P
Pamela Colman Smith (1878–1951), engelsk-amerikansk konstnär, illustratör och författare
Paul Smith (född 1979), engelsk fotbollsspelare
 Paul Smith (författare)
 Paul Samwell-Smith
Patti Smith (född 1946), amerikansk rockmusiker
 Pennie Smith (aktiv sedan 1969), brittisk fotograf
 Perry Smith, flera personer
 Perry Smith (mördare) (1928–1965), amerikansk mördare
 Perry Smith (politiker) (1783–1852), amerikansk politiker, demokrat, senator för Connecticut
Peter Moore Smith (född 1965), amerikansk författare
Phylis Smith (född 1965), brittisk kortdistanslöpare
Phyllis Smith (född 1951), amerikansk skådespelare
Preston Smith (1912–2003), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Texas

Q
 Queenie Smith

R
Rachel Smith (född 1985), amerikansk skönhetsdrottning
Ragnar Smith (1892–1975), svensk militär
Ralph Tyler Smith (1915–1972), amerikansk politiker, republikan, senator för Illinois
Regan Smith (född 1983), amerikansk racerförare
Reilly Smith (född 1991), kanadensisk ishockeyspelare
Riley Smith (född 1978), amerikansk skådespelare och modell
Robert Smith (född 1959), brittisk musiker
Robert Smith (amerikansk politiker) (1757–1842), utrikesminister och justitieminister
Robert Anthony Smith (född 1979), amerikansk musikproducent, låtskrivare och musiker, känd som "Big Bert"
Robert Burns Smith (1854–1908), amerikansk politiker, guvernör för Montana
Robert C. Smith (född 1941), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant och senator för New Hampshire
Robert Freeman Smith (född 1931), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Oregon
Robert Holbrook Smith (1879–1950), amerikansk läkare och medgrundare av Anonyma Alkoholister
 Robert Payne Smith
Rodney Smith (född 1966), amerikansk brottare
Roger Bonham Smith (1925–2007), amerikansk företagsledare, verksam inom General Motors
Roger Craig Smith (född 1975), amerikansk röstskådespelare
 Rolf Falkenberg Smith
Ronetta Smith (född 1980), jamaikansk sprinter
Ronnie Ray Smith (1949–2013), amerikansk sprinter
 Rosa Smith Eigenmann (1858–1947), amerikansk iktyolog
 Rosetta Smith (1770–1825), brittisk slavhandlare på Trinidad
Ruben Smith (född 1987), norsk ishockeyspelare
Rutger Smith (född 1981), nederländsk diskuskastare och kulstötare
Ruth Smith (1913–1958), färöisk konstnär

S
Samantha Smith (1972–1985), amerikansk fredskativist
Salomon Smith (1853–1938), svensk apotekare och musiker
Sam Smith (född 1992), brittisk singer/songwriter
 Samuel Smith, flera personer
 Samuel Smith (Marylandpolitiker) (1752–1839), amerikansk politiker, kongressrepresentant och senator för Maryland
 Samuel Smith (New Hampshirepolitiker) (1765–1842), amerikansk politiker, kongressrepresentant för New Hampshire
 Samuel E. Smith (1788–1860), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Maine
 Samuel Hanbury Smith (1810–1894), engelsk läkare, verksam i Sverige
Scott Smith (född 1965), amerikansk författare
 Shannon Smith (född 1961), kanadensisk simmare
Shawnee Smith (född 1969), amerikansk skådespelare
Sheridan Smith (född 1981), brittisk skådespelare
Sidney Irving Smith (1843–1926), amerikansk zoolog
 Signe Smith (1900–1979), svensk skulptör
Sophie Smith (född 1986), australisk vattenpolospelare 
Spencer Smith (född 1987), amerikansk trumslagare
Stan Smith (född 1946), amerikansk tennisspelare
 Steve Smith, flera personer
Steve Smith (född 1973), brittisk höjdhoppare
Steve Smith (basketspelare) (född 1969), amerikansk basketspelare
Steve Smith (ishockeyspelare) (född 1963), brittiskfödd kanadensisk ishockeyspelare
Steven Smith (född 1962), brittisk ryttare
Steven L. Smith (född 1958), amerikansk astronaut
Sydney Smith (1771–1845), engelsk satiriker och politiker
Sydney Smith (tennisspelare) (1872–1947), brittisk tennis- och badmintonspelare
Symba Smith (född 1970), amerikansk fotomodell och skådespelare

T
Tate Smith (född 1981), australisk kanotist
Thomas Southwood Smith (1788–1861), brittisk hygieniker
 Tina Smith (född 1958), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Minnesota
 Tommy Smith, flera personer
Tommie Smith (född 1944), amerikansk löpare
Tommy Smith (fotbollsspelare född 1945) (1945–2019), brittisk fotbollsspelare
Tommy Smith (fotbollsspelare född 1990), nyzeeländsk fotbollsspelare
Tommy Smith (ishockeyspelare) (1885–1966), kanadensisk ishockeyspelare
Tony Smith (1912–1980), amerikansk skulptör
 Torgil Smith
Travian Smith (född 1975), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
  Travis Smith, flera personer
 Travis Smith (konstnär) (född 1970), amerikansk illustratör
 Travis Smith (musiker) (född 1982), amerikansk trumslagare
Trecia Smith (född 1975), jamaicansk trestegshoppare
 Trevor Smith, flera personer
 Trevor Smith (kampsportare) (född 1981), amerikansk MMA-utövare
 Trevor Smith (ishockeyspelare) (född 1985), kanadensisk ishockeyspelare
 Trevor Smith (landhockeyspelare) (född 1949), australisk landhockeyspelare
Trevor Taheim Smith, Jr. (född 1972), amerikansk rappare medartistnamnet Busta Rhymes
Tricia Smith (född 1957), kanadensisk roddare
Truman Smith (1791–1884), amerikansk politiker, whig, kongressrepresentant och senator för Connecticut

U
 Ulf Cappelen-Smith

V
Vernon L. Smith (född 1927), amerikansk nationalekonom

W
 W. Eugene Smith
Walter Smith (1948–2021), skotsk fotbollsspelare och tränare
Warren Smith (1932–1980), amerikansk rockmusiker
 Wendy Smith-Sly (född 1959), brittisk medeldistanslöpare
Whitney Smith (1940–2016), amerikansk vexillolog (flaggforskare)
Wilbert B. Smith (1910–1962), kanadensisk ufolog
Wilbur Smith (1933–2021), brittisk författare
Wilhelm Smith (1867–1949), svensk konstnär, professor i måleri
Will Smith (född 1968), amerikansk skådespelare och rappare
 William Smith, flera personer
 William Smith (cyklist)
 William Smith (general) (1797–1887), ameriaknsk politiker, kongressrepresentant och guvernör för Virginia, sydstatsgeneral
 William Smith (geolog) (1769–1839), engelsk geolog
 William Smith (lexikograf) (1813–1893), engelsk lexikograf
 William Smith (senator) (1762–1840), amerikansk politiker, demokrat-republikan, senare demokrat, senator för South Carolina
 William Smith (simmare)
 William Alexander Smith (1854–1914), brittisk militär
 William Alden Smith (1859–1932), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant och senator för Michigan
 William E. Smith (1824–1883), amerikansk politiker, guvernör i Wisconsin
 William Farrar Smith (1824–1903), amerikansk general
 William French Smith (1917–1990), amerikansk politiker, republikan, justitieminister
 William Henry Smith, flera personer
 William Henry Smith (politiker) (1825–1891), brittisk politiker
 William Hugh Smith (1826–1899), amerikansk politiker, demokrat, senare republikan, guvernör i Alabama
 William L. Smith (1758–1812), amerikansk politiker, kongressrepresentant för South Carolina
 William Robertson Smith (1846–1894), skotsk skriftställare och lärd
 William Sidney Smith (1764–1840), brittisk amiral
 William Wright Smith
Willie Smith (1876–1916), skotsk golfspelare
Willis Smith (1887–1953), ameriaknsk politiker, demokrat, senator för North Carolina
Willow Smith (född 2000), amerikansk skådespelare och sångerska
Win Smith (1888–1941), amerikansk serieskapare
 Wolfgang Smith

Y
Yeardley Smith (född 1964), amerikansk skådespelare och röstskådespelare

Z
Zack Smith (född 1988), kanadensisk ishockeyspelare
Zadie Smith (född 1975), brittisk författare

Källor

Engelska efternamn
Skotska efternamn
Efternamn som syftar på yrken
Svenska efternamn
Tyska efternamn
Soldatnamn